Payk ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus M. Payk (* 1973), deutscher Historiker
 Theo R. Payk (* 1938), deutscher Psychiater